Mazurier est un patronyme porté notamment par :

 Charles-François Mazurier (1798-1828), mime et danseur français ;
 Maryse Mazurier (1964-), karatéka française ;
 Sébastien Mazurier (1981-), footballeur français ;
 Xavier Mazurier (1860-1948), homme politique français.